En France, plusieurs routes départementales portent le numéro 983 :

 la RD 983 dans les Ardennes reliant Vouziers à Biermes, elle correspond à l'ancienne RN 383 ;
 la RD 983 dans la Lozère et le Gard reliant  Saint-Laurent-de-Trèves à Saint-Jean-du-Gard, elle correspond à l'ancienne RN 583 ;
 la RD 983 dans le Puy-de-Dôme reliant Randanne à la station du Mont-Dore, elle correspond à l'ancienne RN 683 ;
 la RD 983 en Saône-et-Loire reliant Montagny-lès-Buxy à La Fourche, elle correspond à l'ancienne RN 483 ;
 la RD 983 dans les Yvelines reliant Maintenon à Lattainville, elle correspond à l'ancienne RN 183.

983